Aubrey Beauclerk peut faire référence à:

Lord Aubrey Beauclerk (c. 1710–1741), officier de la Royal Navy
Aubrey Beauclerk, 5 duc de St Albans (1740–1802), pair britannique
Aubrey Beauclerk, 6 duc de St Albans (1765–1815), pair britannique
Aubrey Beauclerk, 7 duc de St Albans (1815–1816), pair britannique
Aubrey Beauclerk (1801–1854), homme politique britannique
  (1817–1853), joueur de cricket anglais